Бранко Супек (Загреб, 20. децембар 1945 — Загреб, 5. новембар 2003) је био хрватски филмски глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1965. || -{Der Ölprinz}- || Џек Кемпбел
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Пут у рај || Кадет Ризлинг
|-
| 1972. || Жива истина || /
|-
| 1972. || Луда кућа ТВ филм || /
|-
| 1975. || Тена ТВ филм || /
|-
| 1975. || Зец ТВ филм || Топник Мајченовић
|-
| 1976. || Случај матуранта Вагнера ТВ филм || /
|-
| 1977. || Акција стадион || Члан специјалне групе
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Хотелски послужитељ
|-
| 1978. || Томо Бакран ТВ филм || Ратковић
|-
| 1979. || Ђавоље сјеме ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Ослобођење Скопља ТВ филм || Немачки Официр
|-
| 1982. || Тројански коњ ТВ филм || Домобрански сатник Колар
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1982. || Тамбураши ТВ филм || Немачки војник - стражар у вагону
|-
| 1983. || Замке ТВ серија || Затворски цувар
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Циндрић
|-
| 1989. || Смоговци ТВ серија || Менаџер Динама
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1995. || Испрани || /
|-
| 1998. || Обитељска ствар ТВ серија || Помоћник инспектора
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Је ли јасно пријатељу || Политички затвореник 5
|-
| 2000. || Срце није у моди || Проматрач Француз
|-
| 2001. || Краљица ноћи || Рецепционар
|-
| 2004. || Случајна супутница || Бартоловићев колега
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1945.
Умрли 2003.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Загрепчани